est un mot anglais signifiant « fièvre ». Il peut faire référence à :

Littérature 
 , roman de Robin Cook publié en 1982 ;
 , roman de  publié en 1939.

Cinéma 
 , titre international de , film polonais d'Agnieszka Holland sorti en 1981 ;
 , comédie australienne de  sorti en 1989 ;
 , film d'Alex Winter sorti en 1999 ;
 Fever, film français de Raphaël Neal sorti en 2014 ;
 , titre anglais de , film autrichien d' sorti en 2014 ;
 , film indien de Rajeev Jhaveri sorti en 2016 ;

 The Fever, film américain de Carlo Nero sorti en 2004 ;
 , titre anglais de , film italien d'Alessandro D'Alatri sorti en 2005.

Musique

Label 
 , label de musique new yorkais.

Groupe 
 , trio de disco de San Francisco ;

 , groupe américain de rock indé' ;

 , groupe brésilien.

Albums 
 , album de Puffy AmiYumi sorti le ,

 , album de  sorti en ,
 , album de Kylie Minogue sorti le ,
 , album du groupe de Bullet for My Valentine sorti le ,
 , album de Black Milk sorti le .

Chansons 
 , chanson d'Adam Lambert présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
  chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  sortie en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Fever, une chanson de la chanteuse anglaise Dua Lipa et de la chanteuse belge Angèle, sortie en 2020 ;

 , chanson de Bruce Springsteen ;

 , chanson de Enhypen.